Туризм в Индонезии является важным компонентом индонезийской экономики, а также существенным источником его денежных поступлений. В 2011 году число туристов из других стран, прибывающих в Индонезию выросло на 9,24 процента до 7,65 миллионов человек против около 7 миллионов туристов в 2010 году. Продолжительность пребывания туристов составляет 7,84 дня. В среднем туристы тратят около $ 1,118.26 во время отдыха.

Статистика 

Три четверти туристов прибывающих в Индонезию приезжают из Азиатско-Тихоокеанского региона, Сингапура, Малайзии, Австралии, Японии и Китая. Туристы Великобритании, Франции и Германии составляют основной поток посетителей из Европы.

Около 59 % всех посетителей Индонезии приезжают для отдыха, в то время как 38 % в коммерческих целях.

В 2005 году туристическая отрасль Индонезии давала 7 % рабочих мест от общего числа рабочих мест в стране и 5 % от индонезийского ВВП.
В январе 2010 года Министерство экономики Индонезии сообщило, что туристический сектор даст 4,8 процента от ВВП страны в 2010 году.

Туристические достопримечательности 

Индонезия имеет хорошо сохранившийся природные экосистемы с тропическими лесами, которые простираются на 57 % территории Индонезии (225 миллионов акров), около 2 % из которых являются мангровыми системы. Одна из причин по которой природные экосистемы в Индонезии хорошо сохранились это то, что только 6000 островов из 17000 постоянно обитаемы.

Индонезия обладает достаточно богатой подводной флорой и фауной поэтому представляет хорошее место для дайвинга. Около 20 % всех коралловых рифов в мире располагаются в Индонезии, 600 видов кораллов и более 3000 различных видов рыб.

В Индонезии существует 300 этнических групп, расположенных на площади 1,8 млн км², 6000 обитаемых островов. Несмотря на иностранное влияние, разнообразные культурные традиции коренных народов по-прежнему проявляется в Индонезии.

Богорский ботанический сад 

Богорский ботанический сад расположен в индонезийском городе Бого́р (провинция Западная Ява) и его окрестностях. Старейший и крупнейший ботанический сад Индонезии, один из самых старых и крупных в мире. В коллекции около 14,5 тысяч растений 5839 видов.

Основан в 1817 году по распоряжению колониальной администрации Нидерландской Ост-Индии. Имеет филиалы в других районах острова Ява, а также на острове Бали. Площадь сада вместе с филиалами — 451,4 гектара; центрального отделения, находящегося в черте Богора, — 87 гектаров.

Угрозы для индустрии туризма 
Одной из основных угроз для туризма в Индонезии является терроризм. С начала 21-го века в стране прошла серия терактов:
 2000 год: серия терактов в Индонезии в Сочельник
 Взрыв фондовой биржи в Джакарте (2000)
 Террористические акты на Бали в 2002 году
 Взрыв в гостинице Марриот (2003)
 Террористические акты на Бали в 2005 году
После терактов совершенных на Бали в 2002 году в ряде стран были выпущены туристические предупреждения, из-за чего в впоследствии количество туристов посещающих остров Бали сократилось на 31 % в 2002 году и на 28 % в 2003 году.

Также, нелегальная работа лицами, приезжаюшими в целях туризма.

Примечания

Ссылки 

Туризм в Индонезии